Slovo Biri má několik významů.

obce
 Biri (Maďarsko) – maďarská obec
 Biri (Norsko) – norská obec
 Biri (Filipíny) – filipínská obec
 Biri (Indie) –  indická obec
 Biri (Írán) –  íránská obec

lidé
 Biri – Ornella Ferrari (1909–1983), italská textařka
 Biri Biri – Alhaji Momodo Nije, gambijský fotbalista 

jiné
 Biri = Bidi